Art Jazz (Арт Джаз) —  один із наймасштабніших культурних заходів Волині. Цей фестиваль є унікальним творчим проектом, що об'єднує різні види мистецтва в темі джазу (музику, театр, графіку, хореографію та інші).

Примітки 
«Фестиваль «ART JAZZ» перетворився на феєрію джазових зірок» 

«У Рівному в приміщені обласного музично-драматичного театру відбулася одна з найяскравіших подій року – фестиваль джазової музики «ART JAZZ»

«Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ» Луцьк-Рівне — унікальна подія для шанувальників високого мистецтва»

Посилання 
http://artjazz.info/  — офіційний сайт «ART JAZZ».